Atherina é um género de peixes ateriniformes da família Atherinidae, que inclui os pequenos peixes alongados e prateados comumente denominadas piardas.

Taxonomia
O género Atherina inclui as seguintes espécies:
 Atherina boyeri A. Risso, 1810
 Atherina breviceps Valenciennes, 1835
 Atherina hepsetus Linnaeus, 1758
 Atherina lopeziana Rossignol & Blache, 1961 	
 Atherina presbyter G. Cuvier, 1829

A informação contida na base de dados taxonómicos Catalogue of Life permite  construir o seguinte cladograma para o género Atherina:

Notas

Ligações externas

Atherinidae